Lumberjack est un jeu de société de Alan R. Moon et Aaron Weissblum.
 Lumberjack un western de Lesley Selander sorti 1944.
 Lumberjack est l'ancien nom du label américain Saddle Creek Records.
 Lumberjack est un mot anglais qui signifie , mais qui fait référence à la période précédant l'arrivée des tronçonneuses et abatteuses. Désormais, on parle de .
 Lumberjack est un type de match au catch.
 Lumberjack, au poker "fermé" représente le jeu (la main) Valet-Trois.
 Lumberjack (DJ) est un duo de DJ/Producteur français.

Voir aussi 
 Lumber